— японская кёрлингистка.

В составе женской сборной Японии участница  (заняли шестое место). Серебряный (1992) и бронзовый (2001) призёр . В составе женской ветеранской сборной Японии участница трёх  (наивысшее занятое место — пятое).

Достижения 
 : серебро (1992), бронза (2001).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии